Анаба́зис, також Анаба́сис ( — букв. «сходження») — спочатку, військовий похід з низинної місцевості до місцевості, розташованої вище, наприклад, з берега моря всередину країни. У сучасному розумінні — тривалий похід військових частин по недружній території.

Антична література 
«Анабазис» — назва двох старогрецьких літературно-історичних пам'яток:
 «Анабазис Кира» — твір Ксенофонта (н. бл. 430 — †бл. 355—54 до н. е.), в якому описується повернення на батьківщину після битви при Кунаксі (401 до н. е.) 10 тис. греків, що були найманими вояками Кіра Молодшого.
 Анабазис Александра — твір Арріана (н. бл. 95—†175 н. е.) — опис походу Александра Македонського.

Сучасна література 
Нині термін «Анабазис» зрідка застосовується на позначення військового походу в тил ворога. Цю назву можна зустріти зокрема в чеських письменників Рудолфа Медека та Ярослава Гашека, а також у французького поета Сен-Жон Перса.
 
 «Анабазис (роман)» — назва одного роману з циклу «Легіонерська пенталогія» чеського письменника Рудолфа Медека.

 «Будейовицький анабазис Швейка» — подорож головного персонажа роману «Пригоди бравого вояка Швейка» у пошуках свого 91-го піхотного полку по замкненому колу.

 «Анабазис (поема)» — поема французького поета, лауреата Нобелівської премії з літератури Сен-Жон Перса.

 «Анабазис» — назва вірша Пауля Целана.

Філософія 
 Анабазис (філософія) — центральне поняття філософської концепції французького філософа Алена Бадью на позначення XX століття у праці «Le Siècle» («Століття»), видавництво Seuil, 2005.

Музика 
 Анабазис (музика) — термін музичної теорії, музична фігура, що означає рух вгору в музичній лінії.

Публіцистика 
 Анабазис (журнал) — щоквартальний журнал української діаспори, що виходив у 1980—1991 роках у Клівленді (США) та Торонто (Канада) українською та англійською мовами.

Ботаніка 
 Anabasis — рід рослин родини лободові (за іншою класифікацією — амарантові).

Примітки

Див. також 
 Катабазис — протилежний до анабасиса процес, падіння, занепад.

Література 
 , стаття «Анабазис», с. 61

Посилання 
АНАБАЗИС   Фармацевтична енциклопедія
Давньогрецька література